Het Europees kampioenschap zaalvoetbal 1996 was de eerste editie van het Europees kampioenschap zaalvoetbal. Het werd van 8 januari 1994 tot en met 14 januari 1996 gehouden in Córdoba, Spanje.

Gekwalificeerde teams

Speellocatie

Eindtoernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Wedstrijd voor 5e plaats

Kleine finale

Finale

Externe links 
 UEFA.com

Voetbal in 1996
Voetbal in Spanje
Europees kampioenschap zaalvoetbal
Zaalvoetbal